Хлорид платины(II,IV) — неорганическое соединение, соль металла платины и соляной кислоты с формулой PtCl, тёмно-зелёные кристаллы, плохо растворяется в холодной воде.

Получение 

 Действие хлора под давлением на металлическую платину:
 

 Разложение хлорида платины(IV) при нагревании (внутреннее диспропорционирование):

Физические свойства 

Хлорид платины(II,IV) образует тёмно-зелёные кристаллы.

По строению может рассматриваться как гексахлороплатинат(IV) платины(II) Pt[PtCl].

Плохо растворяется в воде.

Химические свойства 

 Разлагается при нагревании:
 

 С концентрированной соляной кислотой образует тетрахлороплатинаты и гексахлороплатинаты водорода:
 

 Реагирует с концентрированными щелочами:

Литература 
 
 
 

платины
Соединения платины